Акерман може бити:
 Акерман, бивши назив за Билгород-Дњистровски, град у Украјини
 Акерман (Мисисипи), град у Сједињеним Америчким Државама
 Акерман (Тихуана), насеље у Мексику